

Toponymie 

 Camps (Ardèche), aujourd'hui intégrée à Grospierres,
 Camps (Corrèze), aujourd'hui intégrée à Camps-Saint-Mathurin-Léobazel,
 Camps-en-Amiénois, commune de la Somme.
 Camps commune du département de l'Aude renommée en 1933 en Camps-sur-l'Agly.

Patronyme 

 Antonio Camps (né en 1938), footballeur espagnol ;
 Francisco Camps (né en 1962), un homme politique espagnol ;
 Gerardo Camps (né en 1963), un homme politique espagnol ;
 Gabriel Camps (1927-2002), un préhistorien français ;
 Gaspar Camps (1874-1942), un peintre espagnol ;
 Jean-Christophe Camps, un compositeur français ;
 Josep Anselm Clavé i Camps (1824-1874), homme politique et musicien catalan ;
 Manuel Camps Vicens (1906-1986), peintre espagnol;
 Victoria Camps (1941-), philosophe et universitaire catalane, professeure à l'Université Autonome de Barcelone.

Divers 
 « Les camps », sans autre précision de contexte, désigne souvent les camps de concentration et les camps d'extermination nazis.
Patronyme français
Patronyme hispanique